Dorme bezeichnet:
 Dorme (Brenne), Fluss in Frankreich, Region Franche-Comté, Nebenfluss der Brenne

Dorme ist der Name von:
 René Dorme (1894–1917), französischer Jagdflieger